Евангелическая церковь Аугсбургского вероисповедания в Словакии () — лютеранская община Словакии, вторая по величине христианская деноминация в стране. Церковь насчитывает около 370 тыс. прихожан, объединённых в 327 приходов, что составляет 7 % словацкого населения. ЕЦАВ владеет 591 действующими церквями и молитвенными домами. Приходы объединены в 14 сениоратов (пробства) и 2 дистрикта (епархии). Высшая административная власть принадлежит конвентам на местах и синоду в центре.

История протестантизма в Словакии берёт своё начало в 1610 году, когда в Жилине была основана первая община. К концу века большинство населения страны было уже протестантами, однако затем началась Контрреформация. Только в 1848 году была реализована политика веротерпимости. К 1922 году относится время оформления Словацкой лютеранской общины, выделившейся из Венгерской церкви Аугсбурского исповедания. В 1948 году коммунистическое правительство сковало деятельность церкви.

В настоящее время верующие этой церкви составляют большинство населения в Миявском районе в западной Словакии.

Организация 
Руководящими органами всей церкви являются Генеральный пресвитериум () и Президиум (). Надзор за деятельностью церкви осуществляется генеральным епископом, за работой церковных округов следят окружные епископы (), за работой сеньоратов — сеньоры (). Генеральный епископ и 2 окружных епископа образуют коллегию епископов (). Церковным законодательством ведает Синод (), созываемый на свои сессии по мере надобности Генеральным пресвитериумом. В функции Синода входят рассмотрение вероучительных положений, решение вопросов церковного устройства и ординаций (рукоположения священнослужителей). Все церковные должности являются выборными, причём пасторы и епископы избираются пожизненно. Базовой ячейкой в Словацкой евангелической церкви является церковная община (). Общины объединяются в сеньораты, а сеньораты образуют 2 округа: Восточный и Западный.

Общины

Дела общины решаются общим собранием (), а также церковным советом (). Совет образует президиум () в составе двух человек: пастора () и инспектора () (из мирян).

Сениораты

Органами сеньоратов являются ассамблеи (), советы () и их президиумы ().

Округа
Органами округов являются конвенты (), пресвитериумы () и президиумы ().

Церковная жизнь 
В новое время церковь выпустила сборник песнопений, служебник и перевод Библии на словацком языке. Практикуются молодёжные богослужения.

Примечания

Ссылки 
 Евангелическая церковь Аугсбургского исповедания в Словакии
 http://www.evangelical.sk/

Протестантизм в Словакии
Лютеранские церкви (сообщества)